I Marydolls nascono agli inizi del 2000 in formazione a due con Paolo Morandi voce e chitarra e con il cugino Michele Bertoli alla batteria. Il duetto inizia a suonare trovando spazio nella scena alternativa rock bresciana. La band si completa poco dopo con Lorenzo Toninelli al basso; con questa formazione il gruppo registra l'unico demo-tape, Psychobambola, insieme a Paolo Damiano nel suo Adso Recording Studio e, con il brano “Il vortice”, vincono il premio nazionale Vitaminic Awards 2001. Nel 2008 esce il primo album: Liquirizia-Brain, (Mizar Records/Audioglobe /Lunatik). I Marydolls si esibiscono nei migliori club italiani e insieme alle più importanti realtà della scena rock nazionale. Nello stesso anno suonano sul main stage dell’Heineken Jammin' Festival durante la giornata conclusiva della kermesse, prima di artisti come Alanis Morissette e The Police. Diversi i riconoscimenti ricevuti grazie al primo disco, compreso il premio critica «Rockstar». Nel 2011 si chiudono al Sottoilmare Recording Studios di Verona, insieme a Luca Tacconi e a Paolo Damiano, per le registrazioni del secondo album: La calma. Nel 2012 i tre sono protagonisti di una campagna pubblicitaria on-line per la VODAFONE. Il nuovo disco esce il 16 aprile 2013 (IndieBox/Self). Il tour promozionale si è concluso il 22 luglio 2014. Nel gennaio del 2017 la band pubblica il terzo lavoro "TUTTO BENE".

Formazione
Paolo Morandi - voce, chitarra
Lorenzo Toninelli - basso, cori
Michele Bertoli - batteria

Album di studio
2008 - Liquirizia-Brain (Mizar Records/Audioglobe)
2013 - La Calma (IndieBox/Self)
2017 - Tutto Bene (Autoproduzione/Tunecore)

Demo
2001 - Psychobambola

Note

Collegamenti esterni
 
 
 

Gruppi e musicisti della Lombardia